Radetzky kan syfta på:

 Radetzky-klass ‒ en slagskeppsklass som tillhörde den österrikisk-ungerska marinen
 SMS Radetzky ‒ ett slagskepp som tillhörde den österrikisk-ungerska marinen
 Radetzkymarsch ‒ en marsch komponerad av Johann Strauss den äldre 1848

Personer
 Josef Wenzel Radetzky von Radetz (1766‒1858), en böhmisk greve och österrikisk fältmarskalk
 Waldemar von Radetzky (1910‒1980), en tysk SS-officer